wypełniacz (budownictwo)
 wypełniacz (chemia)
 wypełniacz (produkcja)